Euopisthobranchia é um clado taxonómico de caracóis e lesmas pertencente ao clade Heterobranchia (por sua vez parte do clade Euthyneura).

Tendo em conta a estrutura proposta por Jörger et al. (2010) é possível produzir o seguinte cladograma:

Ver também 
 Heterobranchia
 Acochlidiacea

Referências
Este verbete incorpora texto sob licença CC-BY-2.0 desta referência.

 
Opisthobranchia